Acido α-amminobutirrico (AABA)
 Acido β-amminobutirrico (BABA)
 Acido γ-amminobutirrico (GABA)